Die Saison 1999/2000 war die fünfte reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die acht Teams jeweils zwischen 70 und 74 Spielen. In den Play-offs setzten sich die Phoenix Mustangs durch und gewannen den ersten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Taylor Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 1999/2000 auf hockeydb.com (engl.) 

1999/2000
Eishockeysaison 1999/2000